NS 1500 (stoomlocomotief), Nederlandse stoomlocomotief uit 1892, latere serie NS 1500
NS 1500 (elektrische locomotief), Nederlandse elektrische locomotief uit 1970, serie NS 1500